Алберт III, војвода Саксоније (Грима, 27. јануар 1443 – Емден, 12. септембар 1500) је био војвода Саксоније. Био је син Фридриха II и Маргарете од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1443.
Умрли 1500.
Династија Ветин